Деніс Макклер — ірландський ботанік і майстер садово-паркового мистецтва, який працював переважно на території України.
 Браян Макклер ( 1963) — шотландський футболіст, що грав на позиції нападника.